

Patronyme 
 
 Paolo Barzman, réalisateur et scénariste franco-américain,
 Ben Barzman, scénariste canadien, père du précédent, 
 Norma Barzman, écrivaine américaine, femme du précédent